Il doppio  del Men's Rimouski Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Kaden Hensel e Adam Hubble erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Treat Conrad Huey e Vasek Pospisil hanno battuto in finale David Rice e Sean Thornley 6–0, 6–1.

Teste di serie

  Treat Conrad Huey /  Vasek Pospisil (campioni)
  Frederik Nielsen /  Travis Parrott (semifinali)

  Samuel Groth /  Bobby Reynolds (semifinali)
  Charles-Antoine Brézac /  Vincent Stouff (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Men's Rimouski Challenger 2011